Галисийцы в Великобритании — галисийские иммигранты и их потомки, поселившиеся в Соединенном Королевстве. В 2016 году их проживало около 13 902 жителей. Галисийская иммиграция в Соединенном Королевстве сформировала одну из важных галисийских общин в Европе, будучи четвёртой галисийской диаспорой в Европе. Великобритания занимает десятое место в мире, уступая другим европейским странам, таким как Германия, Швейцария или Франция.

Среди известных британцев галисийского происхождения выделяются историк Фелипе Фернандес-Арместо и его сын, актёр Себастьян Арместо, футболисты Чарли Патино и Джей Родригес, художница Анхела де ла Крус и спортивный врач Ева Карнейро.

Примечания 

Галисийская диаспора
Народы Великобритании